Chacabuco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Chacabuco (kommun i Argentina), Buenos Aires, 
 Chacabuco (kommun), Chaco, 
 Departamento de Chacabuco (kommun i Argentina), San Luis, 
 Chacabuco (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar